Attilio Barcella – sciatore alpino italiano
Costanzo Barcella – calciatore italiano
Fabien Barcella – rugbista a 15 francese
Giuseppe Barcella – calciatore italiano
Barcella – genere di piante della famiglia Arecaceae